Долгору́ковское се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Багратионовского района Калининградской области. Административный центр — посёлок Долгоруково.

География 
Общая площадь поселения составляет 812,38 гектаров. Население — 4700 человек. Основные промышленные предприятия: ООО «Домашний хлеб», ООО «Князь Багратион», ООО «Элен и К», КФХ «Рассвет», КФХ «Ясные поляны».

История 
Поселение образовано 30 июня 2008 года в соответствии с законом Калининградской области № 253. В его состав вошли территории Чапаевского и Пушкинского сельских округов.

Законом Калининградской области от 18 октября 2016 года № 3, 1 января 2017 года все муниципальные образования Багратионовского муниципального района — Багратионовское городское поселение, Гвардейское, Долгоруковское, Нивенское и Пограничное сельские поселения — были преобразованы, путём их объединения, в Багратионовский городской округ.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входит 18 населённых пунктов
 Августовка (посёлок) — 
 Богатово (посёлок) — 
 Вальки (посёлок) — 
 Высокое (посёлок) — 
 Долгоруково (посёлок, административный центр) — 
 Дубровка (посёлок) — 
 Каменка (посёлок) — 
 Красноармейское (посёлок) — 
 Краснознаменское (посёлок) — 
 Лермонтово (посёлок) — 
 Нагорное (посёлок) — 
 Побережье (посёлок) — 
 Пограничное (посёлок) — 
 Подгорное (посёлок) — 
 Пушкино (посёлок) — 
 Славское (посёлок) — 
 Чапаево (посёлок) — 
 Широкое (посёлок) —

Объекты культурного наследия 
Регионального значения:
 Руины кирхи 1315 года в поселке Славское

Местного значения:
 Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года в поселке Богатово
 Кирха 1937 года в поселке Долгоруково
 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года в поселке Долгоруково по улице Советской
 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года в поселке Долгоруково на территории бывшей воинской части 33812
 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года в поселке Долгоруково на территории бывшей воинской части 36893
 Братская могила советских воинов, погибших в марте 1945 года в поселке Долгоруково на территории бывшей воинской части 42700
 Интернациональное кладбище узников концлагеря Шталаг 1А в поселке Нагорное
 Братская могила советских воинов, погибших в феврале 1945 года в поселке Славское

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации МО «Багратионовский муниципальный район»

Муниципальные образования Багратионовского района
Упразднённые сельские поселения Калининградской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году